Гран-при Малайзии — один из этапов чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Проводился в — года на трассе Сепанг. Спонсором этапа была нефтяная компания Petronas.

В 2008 велись переговоры о проведении в 2009 году Гран-при Малайзии в ночное время, но позднее они были отложены по финансовым причинам.

Контракт на проведение Гран-при Малайзии истекал в 2018 году. 7 апреля 2017 году правительство страны заявило о досрочном его прекращении и о том, что гонка 1 октября 2017 года станет последней на этой трассе. Причиной такого решения стало падение сборов от продаж билетов и турпотока, а также финансовые проблемы у «Petronas».

Победители Гран-при Малайзии

По количеству побед

Пилоты

Команды

По годам

Примечания

Ссылки 
 Сайт автодрома
 Все обладатели поула Гран-При Малайзии на сайте sportfile.com.ua
 Статистика Гран-При Малайзии
 Обзор Гран-При Малайзии 2009 года

Малайзия